Luís Gomes, município brasileiro

Desporto
Luís Gomes (andebolista), português
Luís Gomes (ciclista), português